Mismates – film del 1916 diretto da Bertram Bracken
Mismates – film del 1926 diretto da Charles Brabin